

Ікша — річка у Московській області
 Ікша — селище міського типу, Дмитровський міський округ, Московська область
 Ікша — присілок, Юринський район, Марій Ел
 Ікша — залізнична станція у Московській області